Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1998 () проводился в городе Виннипег (Манитоба) c 8 по 15 марта 1998 года. Турнир проводился в 69-й раз. В Манитобе чемпионат проводился в 6-й раз, в Виннипеге — в 4-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в апреле 1998 в городе Камлупс (пров. Британская Колумбия, Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (для команды скипа Уэйна Мидо это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Квебек (скип Guy Hemmings).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Четвертьфиналы 
3-я команда против 4-й

1-я команда против 2-й

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 1998 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Харстона за воплощение спортивного духа)
  Тоби Макдональд

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Graham McCarrel

Примечания

Ссылки 
 Soudog's Curling History Site - 1998 LABATT BRIER

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1998

1998
Спортивные соревнования в Виннипеге
Спорт в Канаде в 1998 году